Yazoo (volk), een voormalige stam in de Amerikaanse staat Mississippi
Yazoo lands, het gebied waar de Yazoo oorspronkelijk leefden
Yazoo land-schandaal, een politiek schandaal omtrent de Yazoo lands
Yazoo (rivier), een rivier in Mississippi
Yazoo (band), een Brits muziekduo
Yazoo County, een county in Mississippi
Yazoo City, een plaats in Mississippi
Yazoo Pass-expeditie, een veldtocht in de Amerikaanse Burgeroorlog
Yazoo Records, een Amerikaans platenlabel